Эбях () — село на территории Республики Саха, Среднеколымский улус, центр 2-го Кангаласского наслега (Иккис Хаҥалас нэһилиэгэ). Основано в 1940 году.

Село находится на Колымской низменности в 40 км к западу от озера Павылон и в 160—165 км к северо-западу от Среднеколымска.

В селе располагается сельскохозяйственный производственный кооператив, специализирующийся на животноводстве.

В селе функционирует средняя общеобразовательная школа.

Транспортное сообщение с райцентром осуществляется по автозимнику через село Сватай.

Население 

Национальный состав: якуты (86 %), русские, эвены, украинцы, эвенки, китайцы, юкагиры (11 человек).

Примечания

См. также 
 Эбях на WikiMapia 
 
 

Населённые пункты Среднеколымского улуса